Por razones de espacio, comodidad y organización, el banco de vocabulario indoeuropeo de Wikipedia se halla dividido en tres páginas diferentes:

Vocabulario indoeuropeo (sustantivos)
Vocabulario indoeuropeo (sustantivos II) (productos, instrumentos y términos sociales)
Vocabulario indoeuropeo (no sustantivos)